Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute à Oeiras du  au .

Carla Suárez Navarro remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Sania Mirza.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2014)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2014 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2014
Estoril
Sport au Portugal en 2014
Tennis en avril 2014
Tennis en mai 2014